Alexander Koester (1864-1932), peintre allemand,
  (1932-), entrepreneur américain,
  (1784-1851), peintre allemand, 
  (1876-1927), ingénieur américain d'origine allemande,
  (1843-1904), médecin et professeur allemand,
 Hans von Koester (1844-1928), officier de la marine allemande, 
 Helmut Koester (1926-2016), historien américain d'origine allemande,
  (1962-), photographe danois.

Patronyme allemand